ASW steht für:
 Akademie der Saarwirtschaft, siehe ASW – Berufsakademie Saarland
 Akademie für Sozialistische Wirtschaftsführung (DDR)
 Aktiengesellschaft Sächsische Werke, ehemaliger deutscher Energieversorger
 Alemannenschule Wutöschingen, Gemeinschaftsschule im Landkreis Waldshut
 Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt, eine entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation
 Alexander Schleicher, Segelflugzeugmodelle von Gerhard Waibel
 Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, ehemals Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit der Wirtschaft
 Aluminiumsilikatwolle, eine Sorte von Hochtemperaturwolle
 Anti Submarine Warfare („Anti-U-Boot-Kriegführung“), siehe U-Jagd
 Außersinnliche Wahrnehmung, ein Phänomen der Parapsychologie
 Flughafen Assuan in Ägypten (IATA-Code)
 Bahnhof Schleswig (DS100-Code)

asw steht für:
 Gebärdensprachen der Aborigines (ISO-639-3-Code)

Abkürzung